Matvej Safonov – calciatore russo
 Vasilij Il'ič Safonov – pianista, compositore e direttore d'orchestra russo
 Yevgeniy Safonov – ex calciatore uzbeko